Jan Pamuła (ur. 1944) – polski grafik, rektor krakowskiej ASP (2002–2008)
 Jan Pamuła (ur. 1951) – polski polityk, menedżer, poseł na Sejm (1991–1993)